Ла-Барранка ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Наварра.

Муниципалитеты 

Районы Наварры